Maybach Zeppelin ist der Name folgender Fahrzeuge:

 Maybach Zeppelin DS 7 (1930–1934)
 Maybach Zeppelin DS 8 (1930–1940)
  Sonderserie des Maybach 57 und 62 (2009–2012)